Overseer (artiest), Brits Big Beat-artiest uit Leeds
The Overseer, compositie voor Brassband van de Britse componist Peter Yorke
The Overseer, een fictief figuur uit de Fallout-reeks